Филмор има више значења:
 Округ Филмор (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Филмор (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Филмор (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Филмор (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Филмор (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Филмор (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Филмор (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Филмор (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Филмор (клуб)

Особе 
 Милард Филмор, амерички председник